OHB-System (de l'acrònim en alemany Orbitale Hochtechnologie Bremen), empresa d'enginyeria aeroespacial amb seu a Bremen (Alemanya)
 Oxigenoteràpia hiperbàrica, ús mèdic de l'oxigen a pressions per sobre de la pressió atmosfèrica